UNAVEM I
 UNAVEM II
 UNAVEM III